Выборы в Сенат США в Миссури состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США.

8 марта 2021 года действующий сенатор-республиканец Рой Блант объявил, что не будет добиваться переизбрания на третий срок. Внутрипартийные выборы состоялись 2 августа. По результатам всеобщих выборов Шмитт одержал победу.

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
 Эрик Шмитт —  (с 2019 года),  (2017—2019),  (2009—2017)

Участники праймериз 
 Роберт Аллен
 Рассел Пилер Брейфогл-младший
 Кёртис Вон
 К.У. Гарднер
 Эрик Гритенс — губернатор Миссури (2017—2018), служащий «морских котиков» (в отставке)
 Рики Джойнер
  — член Палаты представителей от 7–го округа Миссури (с 2011 года)
 Патрик Льюис
 Даррелл Леон Маккланахан III — политический активист
  — адвокат, спикер  (2020)
 Эрик Макэлрой
 Берни Моуински — ветеран ВВС США, кандидат в  (2020)
 Роберт Олсон
 Дешон Портер — ведущий Big D Zone
 Дэйв Симс — муниципальный служащий, бывший радиоведущий
 Хартфорд Туннелл
  — член Палаты представителей от 4-го округа Миссури (с 2011 года),  (1995—2001)
 Деннис Ли Чилтон — политик, кандидат в  (2018)
  — временный председатель  (с 2019 года), сенатор Миссури (с 2015 года),  (2011—2015)
 Кевин Шеперс

Кандидаты, не подавшие документы 
 Джон Бринкманн — владелец страхового агентства, финансовый консультант
 Джереми Гандел — фермер, кандидат в  (2020)
 Рик Комбс — отставной офицер ВВС США, кандидат в губернаторы Миссури (2020)

Снявшиеся с выборов 
 Рой Блант — действующий сенатор США от штата Миссури (с 2011 года), член Палаты представителей от 7-го округа Миссури (1997—2011),  (1985—1993)
 Дэн Маккуин — инженер, мэр Корпус-Кристи (2016—2017), офицер ВМС США (1978—1994)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член Палаты представителей от 2-го округа Миссури (с 2013 года),  (2005—2009) (переизбирается)
  — прокурор США по Западному округу Миссури (2018—2021)
  —  (с 2018 года), лидер большинства в  (2015—2018), сенатор штата (2011—2018) (кандидат в губернаторы)
  —  (2005—2017), временный председатель  (2001—2005) и сенатор штата (1993—2005)
  — член Палаты представителей от 3-го (с 2013 года) и 9-го округа Миссури (2009—2013) (переизбирается)
 Майк Парсон — губернатор Миссури (с 2018 года),  (2017—2018),  (2011—2017),  (2005—2011)
 Кэти Свон —  (2012—2021)
  — член Палаты представителей от 8-го округа Миссури (с 2013 года),  (2005—2013) (переизбирается)
  —  (с 2019 года),  (2013—2019) (кандидат на пост государственного аудитора штата)
  —  (с 2017 года)

Дебаты

Опросы

Графическое представление

Результаты

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Труди Буш Валентайн — медсестра

Участники праймериз 
 Джуэл Келли — бизнесмен, агент по недвижимости, ветеран ВВС США
 Пэт Келли
  — директор по национальной безопасности , отставной офицер корпуса морской пехоты США
 Карла Коффи Райт — вечный кандидат
 Льюис Ролен
 Джина Росс — профессор колледжа, кандидат в Палату представителей от 6-го округа Миссури (2020)
 Кларенс Тейлор
 Спенсер Тодер — владелец малого бизнеса, предприниматель, брокер по недвижимости
 Рон Харрис — водитель, ветеран ВВС США, вечный кандидат
 Джош Шипп — политик, кандидат в Палату представителей от 1-го округа Миссури (2018)

Снявшиеся с выборов 
 Тим Шепард — активист движения за права ЛГБТ (поддержал Валентайн)
  —  (2013—2021),  (2011—2013) (поддержал Валентайн)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член Палаты представителей от 1-го округа Миссури (с 2021 года), кандидат в Сенат США (2016) (переизбирается)
  —  (с 2015 года), кандидат в губернаторы Миссури (2020) (поддержала Сифтона)
 Элад Гросс — адвокат по гражданским правам, бывший помощник генерального прокурора Миссури, кандидат на пост  (2020)
  —  (2013—2017),  (2009—2013), кандидат в Сенат США (2016), кандидат на пост мэра Канзас-Сити (2019)
  —  (2009—2017),  (2005—2009), кандидат в губернаторы Миссури (2016)
  — мэр Канзас-Сити (с 2019 года)
 Клэр Маккэскилл — сенатор США от штата Миссури (2007—2019),  (1999—2007), прокурор округа Джэксон (1993—1998),  (1983—1988)
 Джей Никсон — губернатор Миссури (2009—2017),  (1993—2009),  (1987—1993), кандидат в Сенат США (1988, 1998)
  —  (с 2019 года) (переизбирается)
  —  (2009—2017)

Опросы

Графическое представление

Выборы

Праймериз Либертарианской партии

Кандидаты

Номинант 
 Джонатан Дайн — политик, кандидат в Сенат США (2012, 2016)

Результаты

Праймериз Конституционной партии

Кандидаты

Номинант 
 Пол Венейбл — консультант по информационным технологиям, кандидат на пост  (2020)

Результаты

Независимые кандидаты

Не подавшие документы 
 Рик Сибо — менеджер по продажам
 Николас Штраус — сетевой инженер

Снявшиеся с выборов 
 Джон Вуд — бывший штатный юрисконсульт , прокурор  (2007—2009)
 Томас Шнайдер — мэр  (2011—2019) (поддержал Шатца и Валентайн)

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Эрик Гритенс vs. Лукас Кунс

Эрик Гритенс vs. Труди Буш Валентайн

Вики Харцлер vs. Лукас Кунс

Вики Харцлер vs. Труди Буш Валентайн

Билли Лонг vs. Лукас Кунс

Эрик Шмитт vs. Лукас Кунс

Эрик Гритенс vs. Лукас Кунс vs. независимый кандидат

Эрик Гритенс vs. Джей Никсон

Эрик Гритенс vs. Скотт Сифтон

Эрик Гритенс vs. представитель Демократической партии

представитель Республиканской партии vs. представитель  Демократической партии

Вики Харцлер vs. Скотт Сифтон

Билли Лонг vs. Скотт Сифтон

Эрик Шмитт vs. Джей Никсон

Эрик Шмитт vs. Скотт Сифтон

Рой Блант vs. Джейсон Кандер

Рой Блант vs. Скотт Сифтон

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Труди Буш Валентайн
 Сайт кампании Эрика Гритенса
 Сайт кампании Джуэла Келли
 Сайт кампании Лукаса Кунса
 Сайт кампании Билли Лонга
 Сайт кампании Марка Макклоски
 Сайт кампании Дешона Портера
 Сайт кампании Карлы Коффи Райт
 Сайт кампании Джины Росс
 Сайт кампании Спенсера Тодера
 Сайт кампании Вики Харцлер
 Сайт кампании Дэйва Шатца 
 Сайт кампании Эрика Шмитта
 Сайт кампании Николаса Штрауса

Выборы в Сенат США в Миссури
2022 год в Миссури